Bukovec (njemački: Bukowetz; mađarski: Berencsbukocis) je selo i općina u okrugu Myjava u kraju Trenčin u sjeverozapadu Slovačke.

Povijest 
U povijesnim zapisima selo se prvi put spominje 1609. godine.

Zemljopis 
Općina je smještena na nadmorskoj visini od 380 metara i zauzima površinu od 15.469 km 2. Ima oko 415 stanovnika.

Genealoški izvori 
Zapisi za genealoško istraživanje dostupni su u državnom arhivu "Statny Archiv u Bratislavi, Slovačka"
 Rimokatolički crkveni zapisi (rođeni/vjenčani/umrli): 1730-1952 (župa B)
 Lluteranski crkveni zapisi (rođeni/vjenčani/umrli): 1733-1949 (župa A)

Povezani članci 
 Popis općina i gradova u Slovačkoj

Vanjske poveznice 
 https://web.archive.org/web/20071217080336/http://www.statistics.sk/mosmis/eng/run.html
 Prezimena iz Bukovca

Naselja u Slovačkoj